En Pologne, Rogóźno peut désigner :

dans la voïvodie de Basses-Carpates
 Rogóźno, village.

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Rogóźno, gmina rurale,
 Rogóźno, village et siège de la gmina.

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Rogóźno, village.

dans la voïvodie de Łódź
 Rogóźno, village du powiat de Łask, 
 Rogóźno, village du powiat de Łowicz,
 Rogóźno, village du powiat de Zgierz. 

dans la voïvodie de Lublin
 Rogóźno, village du powiat de Łęczna,
 Rogóźno, village du powiat de Tomaszów Lubelski. 

dans la voïvodie de Mazovie
 Rogóźno, village.